Schrøder ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Schrøder (1905–1989), dänischer Fechter
 Helge Muxoll Schrøder (1924–2012), dänischer Ruderer
 Peter Schrøder (* 1946), Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter

Siehe auch:
 Schroder